Аль-Кавани́н аль-кулли́я ли-дабт аль-лу́гат ат-турки́я () — грамматический трактат по языку мамлюкских кыпчаков, написанный на рубеже XIV—XV веков. Название в переводе означает: «Полный сборник систематизированных правил тюркского языка» или «Наиболее полное пособие по обучению тюркскому языку» (слова «тюрк» и «кыпчак» использовались как синонимы). Автор, точная дата и место написания неизвестны.

Рукопись состоит из двух разделов:
 раздел грамматики;
 краткий словарь (перечень около 900 кыпчакских слов).

«Аль-Каванин» переведён на турецкий язык в 1928 году . Раздел грамматики переведен  и опубликован на немецком языке в книге «Грамматика тюркского языка, написанная арабской вязью в XV веке» (Eine türkische Grammatik in arabischer Sprache aus dem XV. Jahrhundert, Будапешт, 1937 год). Трактат упоминается в трудах О. Прицака, З. Б. Мухамедова, А. Зайончковского, Э. Фазылова.

Примечания

Литература 
 Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі, Алматы, 1971;
 Құрышжанов А. К истории изучения лексики «Ал-Каванин…» // Известие АН КазССР, серия филология, 1982, № 1.
 

Литература на арабском языке
Мамлюкско-кыпчакский язык